Фамилија Ибара има више значења:

 Фамилија Ибара, Ехидо Агваскалијентес (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ибара, Ехидо Морелос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ибара, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ибара, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ибара, Колонија Баха Калифорнија (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику